

Ludzie o nazwisku Gigli 
 Abel Gigli
 Beniamino Gigli
 Giovanni Cobolli Gigli
 Leonardo Gigli

Inne 
 Gigli − amerykański film z 2003 roku
 Gigli − rodzaj włoskiego makaronu
 (10371) Gigli
 Piłka Gigliego